El nombre Alfonso de Córdoba puede referirse a cualquiera de estas personas:

 Alfonso de Córdoba, erudito sevillano del siglo , doctor en Artes y en Medicina, médico personal de los Borgia.
 Alfonso de Córdoba y Velasco, aristócrata español y virrey de Navarra.
 Alfonso Fernández de Córdoba, ricohombre castellano de la Casa de Córdoba.
 Alfonso Fernández de Córdoba y Figueroa, noble español de la casa de las Casas de Aguilar y de Feria.

Personas con nombre parecido:

 Alfonso Córdoba, artista colombiano.

